Steppenläufer steht für:

 Steppenläufer (Vogel), Vogel in der Ordnung der Regenpfeiferartigen
 verschiedene Pflanzen, die Chamaechorie als Ausbreitungsstrategie nutzen
 Ruthenisches Salzkraut, einer der bekanntesten Vertreter der Steppenläuferpflanzen